Фи́нниган () — английская фамилия. Известные носители:

 Финниган, Брайан Винсент (род. 1938) — австралийский католический епископ, апостольский администратор епархии Тувумбы (2011—2012).
  (1889 — ок. 1915) — британский игрок в регбилиг в составе клуба Северного регбийного союза (Регбийной лиги) «Уэйкфилд Тринити».
 Финниган, Дерек — британский игрок в регбилиг, финалист Чемпионата Регбийной лиги в составе клуба «Уоррингтон» (1981).
 Финниган, Дженнифер (род. 1979) — американская актриса.
  (1925—2007) — канадская писательница и сценаристка, лауреат Канадской кинематографической премии за лучший сценарий (1968).
  (1885—1932) — американский католический священник, епископ Хелены (1927—1932).
 Финниган, Джоэл — победитель Чемпионата США по теннису среди любителей (1990).
  (род. 1948) — британская телеведущая и писательница.
 Финниган, Джун — игрок в боулз, участница Игр Содружества в составе сборной Гернси (1998).
 Финниган, Дэвид (род. ок. 1946) — британский пловец, чемпион Великобритании в плавании брассом на 200 м (1966).
  (род. 1986) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Фалкирк» (2009).
  (род. 1998) — британская футболистка, игрок Женской суперлиги в составе клуба «Эвертон».
  (Патрик Финниган; род. 1955) — канадский политик, член Палаты общин (с 2015).
 Финниган, Рози (р. ок. 1996) — бермудская гимнастка, участница Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в составе сборной Бермудских Островов (2010).
  (род. 1981) — британский и ирландский игрок в регбилиг и тренер, игрок сборной Ирландии.
 Финниган, Стив — новозеландский звукорежиссёр, лауреат Новозеландской кинематографической премии за обработку саундтрека (2007) и дизайн звука (2010).
 Финниган, Томас Меган — британский политик, мэр Сандерленда (1981—1982).
  (1912—2006) — британский футболист, чемпион Шотландии в составе клуба «Хиберниан» (1948).
 Финниган, Фрэнк (1903—1991) — канадский хоккеист, нападающий, брат Эдди Финнигана.
  (Эдвард Дэвид Финниган; 1913—1997) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Сент-Луис Иглз» и «Бостон Брюинз», брат Фрэнка Финнигана.

 Симус (Шеймас) Финниган — персонаж произведений о Гарри Поттере.

См. также 
 Финнеган